Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Tianjin Open 2014 nastoupilo třicet dva hráček. Jednalo se o premiérový ročník čínského turnaje hraného na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem.

Soutěž vyhrála šestá nasazená Američanka Alison Riskeová, která ve finále zdolala švýcarskou turnajovou trojku Belindu Bencicovou ve dvou setech 6–3 a 6–4. Pro obě hráčky to bylo první finále na okruhu WTA Tour. Riskeová tak získala premiérovou turnajovou trofej kariéry a v následně pondělní aktualizaci žebříčku WTA z 13. října 2014 zaostávala čtyři příčky za svým maximem, když figurovala na 44. místě.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Pcheng Šuaj (semifinále, skreč)
  Belinda Bencicová (finále)
  Varvara Lepčenková (čtvrtfinále)
  Čang Šuaj (2. kolo)
  '''Alison Riskeová (vítězka)
  Mónica Puigová (1. kolo)
  Ajla Tomljanovićová ''(čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tianjin Open
WTA Tour 2014
Tenis v Číně v roce 2014